Slovo sinfonia získalo v průběhu dějin více významů:

 ouvertura, předehra k opeře (zejména tzv. italský typ ouvertury v 18. století)
 vícehlasá instrumentální skladba bez bližšího určení (od 15. století)
 několikavětá orchestrální skladba, předchůdce symfonie
 někdy, zejména v cizích jazycích: symfonie (například italsky sinfonia, německy Sinfonia, Sinfonie nebo Symphonie)

Literatura 
 Spisovný slovník jazyka českého, Praha : Academia 1989, heslo Sinfonia.
 Akademický slovník cizích slov, heslo Sinfonia
 Encyklopedie Diderot, heslo Ouvertura.
 Lumír Klimeš: Slovník cizích slov. Praha : SPN, 1981. Heslo Sinfonia.
 Duden. Das Universalwörterbuch. Mannheim : Dudenverlag, 2003, heslo Sinfonie.